882 км, 882-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 882 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683691.
 882 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Черкасская	область). Код 424225.